Blew () — дебютный мини-альбом американской рок-группы Nirvana, записанный в 1988—1989 и выпущенный в декабре 1989 года на лейбле Tupelo Records.

Песня 
Песня «Blew» была написана Куртом Кобейном в 1988 году. В декабре этого же года песня была записана в студии и впоследствии появилась на первом альбоме Nirvana — Bleach, который вышел в 1989 году.

Мини-альбом 
Мини-альбом Blew был выпущен в двух версиях: на 12-дюймовом виниле и на компакт-диске. Помимо песни Blew на мини-альбоме присутствует версия песни «Love Buzz», до этого выпущенная на первом альбоме группы — Bleach. Также на EP присутствуют две ранее не выпускавшиеся песни — «Been A Son» и «Stain».

Мини-альбом вышел только в Великобритании тиражом всего в 3000 экземпляров.

Список композиций 
Все песни написаны Куртом Кобейном, если не указано другое.
 «Blew» — 2:54
 «Love Buzz» — 3:35 (кавер-версия группы Shocking Blue)
 «Been a Son»  — 2:23
 «Stain» — 2:40

 «Blew» и «Love Buzz» ранее были выпущены на альбоме Bleach.
 «Been a Son» впоследствии была выпущена на альбоме Nirvana, а другая версия песни появилась на сборнике Incesticide.
 «Stain» была впоследствии выпущена на Incesticide.

Участники записи 
 Курт Кобейн — гитара, вокал;
 Крис Новоселич — бас-гитара;
 Чэд Ченнинг — барабаны;
 Джек Эндино — продюсер песен «Blew» и «Love Buzz»
 Стив Фиск — продюсер песен «Stain» и «Been a Son».

Примечания

Ссылки 
 Мини-альбом Blew на Nirvanadiscography.com 
 Live Nirvana Companion to Official Releases — Мини-альбом Blew 
 Live Nirvana Sessions History — Сентябрь 1989 года 

Дебютные мини-альбомы 1989 года
Мини-альбомы Nirvana